Duetto – brano musicale che prevede due voci solistiche
Duetto – antica moneta in uso in Toscana tra il 1765 e il 1790
Duetto – spider prodotta dalla casa automobilistica italiana Alfa Romeo
Duetto – film italiano del 1981 diretto da Tomaso Sherman
Duetto – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1987 al 1989